MK 20 steht für:
 Rh 202, einläufige Maschinenkanone

MK-20 steht für:
 Gradsko, ISO-3166-2-Code der Mazedonischen Gemeinde

MK20